Marcus Grate (ur. 27 grudnia 1996 r. w Vaxholm) – szwedzki biegacz narciarski, zawodnik klubu IFK Umeå.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Lucas Chanavat pojawił się w 17 listopada 2011 roku, podczas zawodów juniorskich w szwedzkiej miejscowości Bruksvallarna, gdzie zajął 74. miejsce na dystansie 15 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 9 lutego 2019 roku w Lahti, gdzie zajął 35. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 16 lutego podczas PŚ w Cogne, gdzie dotarł do finału sprintu stylem dowolnym. Ostatecznie plasując się na 6. pozycji.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Grate nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Szwedzcy biegacze narciarscy
Szwedzcy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1996